Osoby:
 Laurel Aitken (1927-2005) – jamajski artysta
 Max Aitken (1879-1964) – angielski polityk
 Max Aitken (1910-1985) – brytyjski arystokrata i polityk, 2. baron Beaverbrook
 Robert Grant Aitken (1864-1951) – amerykański astronom
 Robert Ingersoll Aitken (1878-1949) – amerykański rzeźbiarz

Obiekty astronomiczne:
 (3070) Aitken – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Aitken – krater na Księżycu
 Basen Biegun Południowy - Aitken